Томи:

 Томи — город в Японии, находящийся в префектуре Нагано.
 Томи, Элоди (род. 1986) — французская футболистка.